Jaziri ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Jaziri (* 1997), tunesischer Leichtathlet
 Fadhel Jaziri (* 1948), tunesischer Schauspieler und Regisseur
 Lassad Jaziri (* 1990), tunesischer Fußballspieler
 Malek Jaziri (* 1984), tunesischer Tennisspieler
 Salem Jaziri, tunesischer Fußballspieler
 Seifeddine Jaziri (* 1993), tunesischer Fußballspieler
 Ziad Jaziri (* 1978), tunesischer Fußballspieler